Westmoreland Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Westmoreland Historic District (Toledo, Ohio), NRHP-ID 86000208
 Westmoreland Historic District (Houston, Texas), NRHP-ID 94000859